PMH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Portsmouth (Stati Uniti)